Missione segreta (Espionage) – serie televisiva del 1963-1964
 Espionage – videogioco del 1988 per molti tipi di computer
 Espionage – duo di produzione musicale attivo dal 2001

Cinema e TV
Espionage – film del 1937 diretto da Kurt Neumann
Espionage – film del 2014 prodotto dalla PerfectReel Productions
Espionage – film del 2017 diretto da Nathan Cooper